Списъкът включва селата в България с 2000 жители или повече по настоящ или постоянен адрес. Броят на жителите е от извадка от официалните данни на ЕСГРАОН за 15 септември 2022 година.

Източници

Вижте също 
 Списък на селата в България
 Списък на селата по области
 Списък на градовете в България по население
 Списък на градовете в България
 Списък на населените места по общини
 Списък на населените места по области

Списъци на места в България
Села в България
Население на България